Aquila – rodzaj ptaka z podrodziny jastrzębi (Accipitrinae) w rodzinie jastrzębiowatych (Accipitridae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Eurazji, Ameryce Północnej, Afryce i Australii.

Morfologia 
Długość ciała 50–104 cm, rozpiętość skrzydeł 103–176 cm; masa ciała samic 1153–7200 g, samców 938–4550 g.

Systematyka

Etymologia 
 Aquila:  „orzeł”, być może od aquilus „w ciemnym kolorze”; orzeł przedni był emblematem legionów rzymskich, na których sztandarach znajdowała się podobizna orła z podniesionymi skrzydłami.
 Aetos:  aetos „orzeł”. Gatunek typowy: Falco chrysaetos Linnaeus, 1758.
 Chrysaetus: gr. χρυσος khrusos „złoty”; αετος aetos „orzeł”. Gatunek typowy: Chrysaetus aquilinus R.H. Sweeting, 1837 (= Falco chrysaetos Linnaeus, 1758).
 Pteroaetus: gr. πτερον pteron „skrzydło, pióro”; αετος aetos „orzeł”. Gatunek typowy: Aquila verreauxii Lesson, 1831.
 Uroaetus: gr. ουρα oura „ogon” (tj. długoogonowy); αετος aetos „orzeł”. Gatunek typowy: Vultur audax Latham, 1801.
 Tolmaetus: gr. τολμα tolma, τολμης tolmēs „odwaga, śmiałość”; αετος aetos „orzeł”. Gatunek typowy: Falco bonelli  (= Aquila fasciata Vieillot, 1823).
 Pseudaetus: gr. ψευδος pseudos „fałszywy”; αετος aetos „orzeł”. Gatunek typowy: Falco bonelli  (= Aquila fasciata Vieillot, 1823).
 Asturaetos: rodzaj Astur Lacépède, 1799; gr. αετος aetos „orzeł”. Gatunek typowy: Aquila wiedii A.L. Brehm, 1855 (= Aquila fasciata Vieillot, 1823).
 Morphnaetos: gr. μορφνος morphnos „ciemnego koloru”; αετος aetos „orzeł”. Gatunek typowy: Aquila heliaca .
 Taphaetus: gr. ταφος taphos „mogiła, grób”; αετος aetos. Gatunek typowy: †Uroaetus brachialis .
 Euaquila: gr. ευ eu „dobry”; rodzaj Aquila . Gatunek typowy: Falco chrysaetos .
 Cassinaetus: John Cassin (1813–1869), amerykański ornitolog; gr. αετος aetos „orzeł”. Gatunek typowy: Limnaetus africanus .
 Psammoaetus: gr. ψαμμος psammos „piasek” (tj. „pustynia”); αετος aetos „orzeł”. Gatunek typowy: Aquila nipalensis .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Aquila nipalensis  – orzeł stepowy
 Aquila rapax  – orzeł sawannowy
 Aquila adalberti  – orzeł iberyjski
 Aquila heliaca  – orzeł cesarski
 Aquila africana  – orzeł białobrzuchy
 Aquila chrysaetos  – orzeł przedni
 Aquila gurneyi  – orzeł molucki
 Aquila audax  – orzeł australijski
 Aquila verreauxii  – orzeł czarny
 Aquila fasciata  – orzeł południowy
 Aquila spilogaster  – orzeł plamisty

W Bullock Creek w Terytorium Północnym w Australii odkryto pochodzący z miocenu koniec kości barkowej gatunku Aquila bullockensis.

Fragment kladogramu z uwzględnieniem rodzaju Aquila:

Przypisy

Bibliografia 
 

Jastrzębiowate